Jericó puede referirse a:

Jericó, ciudad histórica situada en Cisjordania y administrada actualmente por la Autoridad Nacional Palestina.
Jericó, municipio del departamento de Antioquia, Colombia.
Jericó, municipio del departamento de Boyacá, Colombia.
Jericó, municipio del estado de Paraíba, Brasil.
Departamento de Jericó, antigua división colombiana con capital en la ciudad antioqueña de Jericó.